Erić ist der Familienname folgender Personen:

 Danijel Erić (* 1981), schweizerisch-kroatischer Basketballtrainer und -spieler
 Dobrica Erić (1936–2019), jugoslawischer bzw. serbischer Schriftsteller
 Doroteja Erić (* 1992), serbische Tennisspielerin

 Nenad Erić (* 1982), serbischer Fußballtorhüter
 Strahinja Erić (* 2000), bosnischer Skilangläufer
 Zoran Erić (* 1950), jugoslawischer bzw. serbischer Komponist und Hochschullehrer